Jalal Hosseini (Perzisch: سیدجلال حسینی , Bandar Anzali, 3 februari 1982) is een Iraanse voetballer die speelt als centrale verdediger. In juli 2014 verruilde hij Persepolis FC voor Al-Ahli SC, waar hij een contract voor één seizoen tekende.

Clubcarrière 
Al in 2005 werd Jalal gelinkt aan Persepolis FC, maar hij tekende een contract bij Saipa FC. In zijn eerste seizoen bij Saipa speelde hij 28 wedstrijden en kwam hij een keer tot scoren. Het seizoen daarna pakte hij met zijn club de landstitel. Met dezelfde club speelde hij ook in de AFC Champions League. In 2009 vertrok hij naar Sepahan FC, waarmee hij drie keer op rij de landstitel pakte. Daarna tekende hij een eenjarig contract bij Persepolis FC. Aan het eind van het seizoen 2012/13 verlengde hij zijn contract bij deze club tot 30 juni 2014. Zijn contract diende hij uit; in twee jaar bij Persepolis speelde Hosseini in totaal 58 wedstrijden in de Iraanse competitie, waarin hij tweemaal een doelpunt maakte. In juli 2014 tekende hij transfervrij een contract bij de Qatarese club Al-Ahli SC. Hosseini kwam in de jaargang 2014/15 in 25 van de 26 wedstrijden van de Qatarese competitie in actie.

Interlandcarrière 
Hosseini nam als dispensatiespeler voor het Iraanse voetbalelftal onder de 23 deel aan de Aziatische spelen van 2006. In februari 2007 debuteerde hij voor het nationale elftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wit-Rusland. In juli 2007 speelde hij alle vier de wedstrijden voor het nationale elftal mee tijdens de Azië Cup 2007. Hij maakte de openingstreffer tijdens de eerste wedstrijd van dat toernooi, tegen Oezbekistan. In 2010 nam hij opnieuw als dispensatiespeler deel aan de Aziatische spelen. Met Iran speelde Hosseini op het Wereldkampioenschap voetbal 2014, waar de groepsfase niet werd overleefd, en de Azië Cup 2015, waarop in de kwartfinale na strafschoppen van Irak werd verloren.

Bijgewerkt op 15 oktober 2015.Gespeelde interlands, soccerway.com

Statistieken 

Bijgewerkt op 8 oktober 2015.

Erelijst 
 Saipa FC
Iran Pro League
2006/07

 Sepahan FCIran Pro League
2009/10, 2010/11, 2011/12

Zie ook 
Lijst van spelers van Saipa FC
Lijst van spelers van het Iraanse voetbalelftal

Iraans voetballer